Onderdistricten in Indonesië
Simpang Kanan (Aceh Singkil), een onderdistrict in het regentschap Aceh Singkil
Simpang Kanan (Rokan Hilir), een onderdistrict in het regentschap Rokan Hilir

Plaatsen in Indonesië
Simpang Kanan (Kejuruan Muda), een plaats in Indonesië
Simpang Kanan (Sumberejo), een plaats in Indonesië
Simpang Kanan (Simpang Kanan), een plaats in Indonesië